Апам может означать:

  — город в Гане.
 Апам, Оньекачи (род. 1986) — нигерийский футболист, защитник клуба «Ренн».
 Апам Напат — в ведийской мифологии божество, связанное с водой и огнём.